Молчун (фильм, 1968) «Великое молчание» (Il grande silenzio) или «Молчун» — спагетти-вестерн Серджо Корбуччи (1968).
 Молчун (фильм, 1995) (англ. Code Name: The Silencer) — американский боевик 1995 года выпуска.
 Молчун (фильм, 2007) — российская мелодрама 2007 года, режиссёр Сергей Сотниченко.

Другое 

 Молчун — персонаж книг Николая Носова о Незнайке, который почти всегда молчит.